Straschimirow ist der Familienname von

 Anton Straschimirow (1872–1937), bulgarischer Schriftsteller
 Dimitar Straschimirow (1868–1939), bulgarischer Historiker